L'épreuve masculine de boxe des poids plumes (-) des Jeux olympiques d'été de 2024 se déroule à l'Arena Paris Nord et au Stade Roland-Garros à Paris, du 28 juillet au .

Calendrier

Médaillés

Résultats

Notes et références

Liens externes 
 La boxe sur le site officiel des Jeux de Paris 2024

Plumes hommes